Margaret steht für:

 Margaret (Vorname), weiblicher Vorname
 Margaret (Mond), ein Mond des Uranus
 Margaret (Sängerin) (* 1991), polnische Popsängerin
 Anna Margaret (Anna Margaret Collins; * 1996), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Margaret (Magazin), japanisches Manga-Magazin
 Margaret (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2011) von Kenneth Lonergan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Margaret (Alabama), im St. Clair County
 Margaret (North Carolina), im Franklin County
 Margaret (Pennsylvania), im Armstrong County
 Margaret (Texas), im Foard County

Siehe auch:
 Margaret Hill, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Margaret River
 Margaret’s Castle